Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні виграли титул, перемігши у фіналі пару Мартіна Навратілова і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (чвертьфінал)
 Оса Карлссон /  Кімберлі По (чвертьфінал)
 Олена Лиховцева /  Ніколь Пратт (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Amelia Island Championships
Тур WTA 2001